Ženská dvouhra BGL Luxembourg Open 2019 probíhala ve druhé polovině října 2019. Do singlové soutěže lucemburského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráček.

Vítězkou se stala nenasazená Lotyška Jeļena Ostapenková, jež ve finále zdolala německou turnajovou dvojku a obhájkyni trofeje Julii Görgesovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Luxembourg Open
WTA Tour 2019